Sabina poppaea är en ringmaskart som beskrevs av Williams 1851. Sabina poppaea ingår i släktet Sabina och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
poppaea